Лига 2 2008/2009 годов () — 70-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 августа 2008 года и закончился 29 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2008/09 на lfp.fr

2008/2009
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2008 году
Спорт во Франции в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009